Echinosphaeria — рід грибів родини Helminthosphaeriaceae. Назва вперше опублікована 2004 року.

Види 
База даних Species Fungorum станом на 24.10.2019 налічує 14 видів роду Echinosphaeria:

Примітки

Джерела 
 Miller, A.N.; Huhndorf, S.M. 2004. A natural classification of Lasiosphaeria based on nuclear LSU rDNA sequences. Mycological Research. 108(1):26-34 - P.29

Роди грибів
Trichosphaeriales